Bianca Rossini Carioca, Cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
Rio Paradise - 2021
Galileo Cried - 2018 
Vento do Norte - 2017
Return to Brazil - 2017
Cosmopolitan Girl - 2015
Meu Amor - 2012
Kiss of Brasil - 2011

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)